Buecheler ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Alva Buecheler (* 1957), Theaterregisseur und Autor
 Kurt Buecheler (1915–2004), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Bücheler